Кооп Юхо Александер Арпонен (; 20 апреля 1984, Лаппеэнранта, Финляндия) — финский певец. Четвёртый победитель финской версии Pop Idol. Обладатель приза Аллы Пугачёвой на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2011» в Юрмале (совместно с группой «Flute of Shame»).

Биография 
Родился 20 апреля 1984 года в Лаппэнранте. Его мать — фламандка, отец — финн (скончался летом 2008 год). В 1986 году семья переехала в Бельгию, а ещё через несколько лет — в Великобританию, где проживала в Лондоне.

Кооп начал играть на фортепиано, когда ему ещё не было пяти лет и продолжал обучение до 11-летнего возраста. В 2000 году вновь начал играть и сочинять музыку.

В 2003 году приехал в Финляндию, где проходил военную службу, а в выходные обучался игре на гитаре. После службы в армии вернулся вновь в Лондон, где обучался в отделении университета Халла в городе Скарборо по специальности Creative Music Technology with Business Management. Чтобы оплачивать своё обучение, в свободное время играл в пабах, подрабатывал на стройках.

Участие в Idols 
В 2008 году приехал в Финляндию, где выставил свою кандидатуру для участия в финском варианте конкурса Pop Idol, где одержал победу и сделал стремительную карьеру музыканта, за время которой выпистил несколько альбомов.

Для записи одного из дисков пригласил в Финляндию своих друзей по учёбе в университете Халла в городе Скарборо — Дэйна Стефанюка (Dane Stefaniuk) и Джеймса Ласселса (James Lascelles) с которыми к 2010 году и составили трио Flute of Shame.

В настоящее время проживает в Хельсинки.

Дискография

Альбомы 
 New Town (2009)
 Bright Lights (2010)

Синглы 
 Insomnia (2008)
 Every Song I Hear… (2009)
 Innocent Eyes (2009)
 I Love It When I See You Smile (2009)
 Cold (2010)
 Young And Foolish (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Коопа Арпонена
 Официальный сайт группы Flute of Shame

Певцы и певицы Финляндии
Участники шоу талантов
Мультиинструменталисты